Marton Sándor (1871–1938) ügyvéd, színpadi kiadó, színházi ügynök, a Marton Sándor Színpadi Kiadó vállalat alapító tulajdonosa
Márton Sándor (?) gyártásvezető
Márton Sándor (1952–), labdarúgó-játékvezető